The Return (1980), een film met Martin Landau
Vozvrasjtsjenie, een Russische film uit 2003, waarvan The Return de internationale titel is
The Return (2006), een Amerikaanse film met Sarah Michelle Gellar
The Return (boek), een sciencefictionboek van John Barnes en Buzz Aldrin
The Return (Bathory), een muziekalbum van de Zweedse band Bathory
The Return (Peru), een muziekalbum van de Nederlandse band Peru
The Return (Tilburg), een voormalige uitgaansgelegenheid in Tilburg

Zie ook 
Return (doorverwijspagina)